Le terme gnomique peut avoir plusieurs sens.

Linguistique 
En linguistique, on qualifie de gnomisme la figure de style reposant sur une forme verbale employée pour marquer un fait général d'expérience, comme dans les aphorismes, sentences, les maximes, les énoncés à valeur  générale: ainsi en français, le présent gnomique : .

Fiction 

Dans la série de romans Artemis Fowl d'Eoin Colfer, le gnomique est la langue des fées. Elle est décodée dès le premier tome par le héros, et l'écrivain va même utiliser ce langage, à présent traduit, pour cacher des messages au bas des pages des romans 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de la série ainsi que dans Le Dossier Artemis Fowl.

L'écrivain J. R. R. Tolkien a également conçu une langue appelée gnomique durant les années 1910. Au fil de l'évolution de ses récits de la Terre du Milieu, elle subit d'importants changements et finit par devenir le sindarin.

Notes et références